Chwoschtschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chwoschtschiwka (Chorol), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Chorol
 Chwoschtschiwka (Slawuta), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Slawuta